Schibschid ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Schibschid (1951–2021), rumänisch-deutscher Handballspieler
 Thomas Schibschid (* 1984), deutscher Handballspieler